BPR peut signifier :
 BPR, une société canadienne de services d'ingénierie et de gestion ;
  ;
 Business Process Reengineering (en français, réingénierie des processus d'affaires) ;
 Championnat BPR, un ancien championnat automobile destiné aux voitures Grand Tourisme.